Сен-Веран:

 Сен-Веран — коммуна во Франции, департамент Верхние Альпы.
 Сен-Веран — коммуна во Франции, департамент Изер.
 Сен-Веран — коммуна во Франции, департамент Рона.
 Сен-Веран — коммуна во Франции, департамент Сона и Луара.